You Know I Know – gruppo musicale canadese
 You Know I Know – album di Olly Murs del 2018